Yangju-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Yangju-dong, Yangsan, stadsdel i Yangsan, Södra Gyeongsang,  
 Yangju-dong, Yangju, stadsdel i Yangju, Gyeonggi,